Grand Ronde può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
Grand Ronde – census-designated place nelle contee di Polk e Yamhill in Oregon
Grand Ronde Community – riserva indiana in Oregon